Deux châteaux portent le nom de château de Chouvigny, les deux dans le département français de Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes :
 Château de Chouvigny, à Chouvigny, dans le sud du département, à la limite de celui du Puy-de-Dôme ;
 Château de Chouvigny, à Givarlais, dans l'est du département.

Chouvigny